Јапра може да се односи на:

 Будимлић Јапра, насеље у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Благај Јапра, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Мајкић Јапра Горња, насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Мајкић Јапра Доња, насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ

или

 Јапра (ријека), лијева притока ријеке Сане